

Vladimir est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
 Vladimir, nom d'origine slave.
 Vladimir, khan des Bulgares de 889 à 893
 Vladimir le Grand ou Vladimir I ou Saint Vladimir (958-1015), grand-prince de la Rus' de Kiev baptiseur de la Russie.

 Vladimir (1935-2014),  primat de l'Église orthodoxe d'Ukraine (Patriarcat de Moscou)

Toponymes 

 Vladimir ou Vlatimir, village du Monténégro ;
 Vladimir, ville située en Roumanie ;
 Vladimir, ville située en Russie ;
 Volodymyr-Volynskyï ou Vladimir-Volynski, ville d'Ukraine.

Autre 
 Vladimir (cheval), race de cheval de trait originaire de Russie ;
 Vladimir, personnage du jeu League of Legends ;
 Wladimir, court métrage néerlandais de Jim Taihuttu sorti en 2007 ;
 Vladimir, frégate à vapeur de la Marine impériale russe.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme